Движение Ках — израильское движение
 Ках — село, Хунзахский район Дагестана.
 Ках — река в Мурманской области.
 Ках — один из вариантов названий города Гах (Кахи, азерб. Qax) в Азербайджане.